Booker – serie televisiva statunitense 1989-1990
 Booker – località degli Stati Uniti d'America, in Texas
 Booker – termine del wrestling
 Booker – agente di un modello

Persone 
 Askia Booker (1993) – cestista statunitense
 Cedella Booker (1926-2008) – cantautrice e scrittrice giamaicana 
 Christopher Booker (1937-2019) – giornalista e scrittore britannico
 Cory Booker (1969) – politico statunitense 
 Chris Booker (1981) – cestista statunitense
 Devin Booker (cestista 1991) (1991) – cestista statunitense
 Devin Booker (1996) – cestista statunitense
 Larry Booker (1952-2003) – wrestler statunitense 
 Melvin Booker (1972) – cestista statunitense
 Trevor Booker (1987) – cestista statunitense